Gouvernement Conte peut désigner ces gouvernements italiens :

Gouvernement Conte , du  au  ; 
 Gouvernement Conte , du  au .